Кофрадија Гранде има више значења:

 Кофрадија Гранде (Акатик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Кофрадија Гранде (Сан Хуан дел Рио), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику